Новыми землями () в современной Германии (ФРГ) (в противоположность старым землям) называют федеральные земли — государства Германии, образованные на территории бывшей ГДР (Восточной Германии) после вхождения ГДР в состав ФРГ в 1990 году.

Таким образом, к «новым землям» относят:
 
 
 
 
 

Вопрос принадлежности Берлина к новым или старым землям остаётся спорным. Земля Берлин была образована путём слияния Восточного Берлина (бывшей столицы ГДР) и Западного Берлина в январе 1991 года, имевшего особый трёхсторонний статус и официально не входящего в состав ФРГ, хотя и упомянутого в Конституции ФРГ в качестве земли.

В качестве синонима понятия «новые земли» часто также используются термины «восточные земли» () и «Восточная Германия» ().

Примечания

Ссылки 
 Abwanderung aus den neuen Bundesländern von 1989 bis 2000 

XX век в Германии
Земли Германии
Общество Германии